3500 может означать:

 «3500» — песня американского рэпера Трэвиса Скотта, при участии рэперов Фьючера и 2 Chainz.
 3500 — натуральное чётное число.